

Sciences et techniques 
 En taxonomie, pestis est une épithète spécifique signifiant « de la peste », uniquement employée pour nommer la bactérie responsable de la peste, Yersinia pestis.

Sciences humaines et sociales 
 En latin, pestis est une déclinaison (notamment le nominatif et le génitif singuliers) d'un nom signifiant « fléau, maladie contagieuse ».
 En ancien français, pestis est une variante orthographique de pastis (« pâturage »).

Culture et société 

 , dont le titre complet est , est un ouvrage publié en 1658, rapportant les observations et les théories du jésuite allemand Athanasius Kircher sur la peste bubonique de 1656 à Rome.

Toponyme

Roumanie 
 Le , une rivière de  qui se jette dans la Cerna à Peștișu Mare ;
 Le , une rivière de  qui se jette dans la Mureș à Cuiaș ;

Serbie 
 Pestiš, un village situé dans la municipalité de Prokuplje (district de Toplica).

Épithète spécifique